Amerikai Egyesült Államok
 Colima - település Georgia államban
 Mexikó
 Colima – Mexikó tagállama
 Colima – az azonos nevű tagállam fővárosa
 Colima – vulkán az azonos nevű állam és Jalisco állam határán

Azonos kiejtéssel, más írásmóddal:
 Kolima – folyó Szibéria keleti részén